Carrozza – mezzo di trasporto, particolarmente diffuso fino alla fine del XIX secolo 
 per estensione, Carrozza ferroviaria
 Alessandro Carrozza, calciatore italiano
 Maria Chiara Carrozza, bioingegnere e politica italiana
 Mozzarella in carrozza, piatto italiano